Le Championnat de France de football 1991-92 a vu la consécration de l'Olympique de Marseille de l'ère Tapie pour la  consécutive.

Les 20 clubs participants 

Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite

Les grandes dates de la saison

Résultats

Classement 
Victoire à 2 points.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Leader par journée

Qualifications européennes 
 Le champion de France l'Olympique de Marseille jouera la Ligue des champions.
 L'AS Monaco vainqueur de la seule demi-finale de la Coupe de France 1991-1992 jouera la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes.
 Le Paris SG, l'AJ Auxerre et le SM Caen joueront la Coupe UEFA.

Relégations 
 AS Nancy-Lorraine, AS Cannes.
 Stade rennais FC après barrage (contre le RC Strasbourg, 0-0 / 1-4).

Les champions de France

Buteurs

Voir aussi 

 

1991-1992
Football en France en 1991
Football en France en 1992